Haret se poate referi la:

 Haret, Vrancea, sat din județul Vrancea
 Haret (crater), crater lunar

Nume de familie 
 Spiru Haret (1851-1912), matematician, astronom și pedagog român
 Virginia Andreescu Haret (1894-1962), arhitect român